International Committee of Silent Chess
International Chemical Safety Card